Fløgstad ist der Familienname folgender Personen:
 Kjartan Fløgstad (* 1944), norwegischer Schriftsteller
 Kristen Fløgstad (* 1947), norwegischer Weit- und Dreispringer